Cunning peut se référer à :

Patronyme 
  (1930-1983), footballeur écossais ;
  (1985-), joueur de hockey sur glace américain ;
  (1998-), joueur de hurling irlandais ;
 John Cunning (1889-1953), peintre américain ;
 Katrina Cunningham (1989-), connue sous le nom de Kat Cunning, actrice américaine ;
  (1950-2020), joueur de hockey sur glace américain ;
  (1958-), golfeur américain.

Arts et culture 
 , duo de comédie japonaise.

Voir aussi